Il singolare del torneo di tennis Hong Kong Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ken Rosewall che ha battuto in finale Ilie Năstase 1-6, 6-4, 7-6, 6-0.

Teste di serie 

 Ilie Năstase (finale)

  Roscoe Tanner (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Hong Kong Open 1976